Камберленд (; ) — традиционное графство на севере Англии. Столица — Карлайл.

География 
Общая площадь территории 3926 км² (11-е место среди традиционных графств).

История 
Историческое графство Камберленд было упразднено в 1974 г. Его территория вошла в состав церемониального графства Камбрия.

Известные уроженцы 

 Брэгг, Уильям Генри (1862-1942) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1915);
 Вордсворт, Уильям (1770-1850) —  английский поэт-романтик, представитель «озёрной школы»;
 Линдси, Александр, 25-й граф Кроуфорд (1812-1880) — шотландский историк, писатель;
 Майерс, Фредерик (1843-1901) — британский поэт, филолог, философ.

Ссылки 
 Cumberland, England — History and Description, 1868.

 

Камберленд
Камбрия